Кулата, обикновено разбирано като членувана форма на думата „кула“, може да се отнася за:

 Кулата – село в Югозападна България, област Благоевград, община Петрич
 Кула́та – квартал (от присъединено село) на Враца
 Кулата – българско име на село Кула в Турция, вилает Лозенград, околия Ковчас
 ГКПП Кулата - Промахон – български граничен пункт край село Кулата

Вижте също 
 Кула (пояснение)